Ла-Риоха ():
 Ла-Риоха — автономное сообщество и провинция в Испании.
 Ла-Риоха — провинция Аргентины.
 Ла-Риоха — город в Аргентине.